— японская фамилия.

Персоналии 
  (род. 1976) — японская певица и актриса.
 Мидзуки, Итиро (1948—2022) — японский певец, композитор, актёр и сэйю.
 Мидзуки, Кёко (один из псевдонимов Кэйко Нагиты; род. 1949) — японская писательница.
 Мидзуки, Нана (род. 1980) — японская певица и сэйю.
 Мидзуки, Сигэру (1922—2015) — японский мангака.

Вымышленные персонажи 
 Мидзуки — персонаж аниме и манги «Наруто».